Evan Roberts může být:

 Evan Roberts (ragbista) (1861–1927) – velšský ragbista
 Evan Roberts (kazatel) (1878–1951) – velšský kazatel
 Evan Roberts (botanik) (1909–1991) – velšský botanik